Pierre Bennett (né le  à Caen) est un joueur français de hockey sur glace.

Carrière

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2004 chez les Drakkars de Caen en Division 1. Après huit années à Caen et un titre de champion de Division 1, il prend une année sabbatique pour poursuivre ses études. En 2014, à la demande de Luc Tardif Jr. il rechausse les patins pour aider les Spartiates de Marseille en Division 3.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de France de hockey sur glace lors des compétitions suivantes :
Championnat du monde junior
2005 - championnat des moins de 18 ans (division IA).
2007 (division IB).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Drakkars de Caen || Division 1 || 25 || 5 || 7 || 12 || 12 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
|2006-2007 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 22 || 0 || 1 || 1 || 4 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|rowspan="2"|2007-2008 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| Drakkars de Caen II || Division 2 || 17 || 7 || 14 || 21 || 32 || 2 || 2 || 2 || 4 || 0
|- 
|2008-2009 || Drakkars de Caen || Division 1 || 25 || 6 || 10 || 16 || 16 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2009-2010 || Drakkars de Caen || Division 1 || 21 || 11 || 10 || 21 || 26 || 7 || 1 || 4 || 5 || 16
|-
| 2010-2011 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 26 || 3 || 6 || 9 || 42 || 4 || 3 || 1 || 4 || 16
|-
| 2011-2012 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 19 || 5 || 3 || 8 || 4 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|- 
| 2012-2013 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 25 || 0 || 7 || 7 || 8 || 3 || 3 || 0 || 3 || 2
|- 
| 2014-2015 || Spartiates de Marseille || Division 3 || 10 || 10 || 12 || 22 || 20 || 7 || 7 || 7 || 14 || 2
|- 
| 2016-2017 ||  Drakkars de Caen II || Division 3 || 7 || 3 || 7 || 10 || 6 || 6 || 2 || 8 || 10 || 8

Références

Naissance en mars 1987
Naissance à Caen au XXe siècle
Joueur français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du Marseille Hockey Club